David Taylor (basket-ball) ;
 David Taylor (hockey sur glace) ;
 David Taylor (football) ;
 David Taylor (rugby à XIII) ;
 David Taylor (1943-), joueur de snooker professionnel anglais ;
 David Taylor (1990-), lutteur américain.